EHF Liga Mistrzów 2011/2012 – 53. edycja Ligi Mistrzyń w piłce ręcznej kobiet. W tegorocznych rozgrywkach uczestniczyć będą 16 drużyny, podzielone na 4 grupy. 12 drużyn, które zajęły najwyższe miejsca w minionym sezonie w rodzimych ligach, zostało rozstawionych w grupach. Natomiast o 4 wolne miejsca w fazie grupowej będzie walczyć 12 drużyn, podzielonych na cztery grupy. Losowanie fazy kwalifikacyjnej i grupowej odbyło się 27 czerwca 2011 r. w Wiedniu.

Polskę reprezentowała drużyna mistrza kraju, Zagłębie Lubin, które odpadło w II turnieju kwalifikacyjnym do fazy grupowej.

Budućnost Podgorica zmierzyła się w finale z Győri Audi ETO KC. Mimo remisu w dwumeczu 54:54 drużyna z Podgoricy triumfowała w tegorocznych rozgrywkach, gdyż zdobyła więcej bramek na wyjeździe.

Drużyny uczestniczące

System rozgrywek 
EHF Liga Mistrzyń piłkarek ręcznych w sezonie 2011/2012 składała się z czterech rund: turniejów kwalifikacyjnych do fazy grupowej, pierwszej fazy grupowej, drugiej fazy grupowej oraz fazy pucharowej.
 Turnieje kwalifikacyjne: zorganizowano dwa turnieje kwalifikacyjne; w I turnieju wzięło udział 8 drużyn podzielonych na 2 grupy, dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do II turnieju kwalifikacyjnego. Drużyny, które zajęły trzecie i czwarte miejsce w swojej grupie wzięły udział zagrały w drugiej rundzie Pucharu Zdobywców Pucharów. W II turnieju kwalifikacyjnym wzięło udział 16 drużyn podzielonych na 4 grupy. Do fazy grupowej awansowały drużyny, które zajęły pierwsze miejsce w swoich grupach. 
 Faza grupowa: składała się z dwóch części; w pierwszej fazie grupowej 16 drużyn zostało podzielonych na 4 grup. W poszczególnych grupach rozgrywały ze sobą po dwa mecze systemem kołowym. Do drugiej fazy grupowej awansowały po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. W tej fazie zostało 8 drużyn podzielonych na 2 grupy. Cztery najlepsze drużyny, które w swoich grupach zajęły trzecie miejsce, zostały delegowane do ćwierćfinałów Pucharu Zdobywców Pucharów. Pozostałe zespoły zakończyły udział w europejskich pucharach.
 Faza pucharowa: składała się z półfinałów oraz finału.

I turniej

Grupa A

Tabela

Wyniki

Grupa B

Tabela

Wyniki

II Turniej

Koszyki

Grupa 1 
 Zwycięzca turnieju zostanie rozstawiony w fazie grupowej.

Grupa 2 
 Zwycięzca turnieju zostanie rozstawiony w fazie grupowej.

Grupa 3 
 Zwycięzca turnieju zostanie rozstawiony w fazie grupowej.

Grupa 4 
 Zwycięzca turnieju zostanie rozstawiony w fazie grupowej.

Faza grupowa I

Koszyki

Grupa A

Tabela

Wyniki 
1. kolejka 

2. kolejka 

3. kolejka 

4. kolejka 

5. kolejka 

6. kolejka

Grupa B

Tabela

Wyniki 
1. kolejka 

2. kolejka 

3. kolejka 

4. kolejka 

5. kolejka 

6. kolejka

Grupa C

Tabela

Wyniki 
1. kolejka 

2. kolejka 

3. kolejka 

4. kolejka 

5. kolejka 

6. kolejka

Grupa D

Tabela

Wyniki 
1. kolejka 

2. kolejka 

3. kolejka 

4. kolejka 

5. kolejka 

6. kolejka

Faza grupowa II

Grupa A

Tabela

Wyniki 
1. kolejka 

2. kolejka 

3. kolejka 

4. kolejka 

5. kolejka 

6. kolejka

Grupa B

Tabela

Wyniki 
1. kolejka 

2. kolejka 

3. kolejka 

4. kolejka 

5. kolejka 

6. kolejka

Faza pucharowa 

1. półfinał 

2. półfinał 

Finał

Statystyki

Klasyfikacja strzelców 

Źródło:

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny serwis Ligi Mistrzów

Przypisy 

2011 w piłce ręcznej
2012 w piłce ręcznej
Liga Mistrzyń piłkarek ręcznych
2011 w Europie
2012 w Europie